Solitude Standing () — второй студийный альбом американской фолк-певицы Сюзанны Веги, выпущенный 1 апреля 1987 года.

Об альбоме 
Альбом стал платиновым в Англии, Канаде и США и признан лучшим в карьере певицы. Альбом достиг второго места в Великобритании и первого места в Новой Зеландии. Сингл «Luka» стал популярными во многих странах и вошёл в десятку лучших в США, Ирландии, Новой Зеландии, Швеции. Сингл «Tom’s Diner» () был вообще без инструментального сопровождения (а капелла) и написан певицей и автором ещё в 1981 году. Но именно он стал самой известной песней певицы. Спустя несколько лет перемикшированный британской группой DNA (но с вокалом Сюзанны Веги) этот сингл стал мировым хитом, заняв первые места в Германии, Австрии, Швейцарии и #2 в Великобритании и Ирландии, #5 в США и #8 в Новой Зеландии. В 1988 году на Церемонии MTV VMA певица получила три номинации за песню «Luka» и в итоге была награждена премией MTV в категории «Best Female Video» (став 4-й в истории исполнительницей после С. Лопер, Т. Тёрнер и Мадонны, выигравшей в этой номинации, победив в том году Шер).

Список композиций 
Все песни написаны самой певицей Сюзанной Вегой в 1986-87, кроме специально обозначенных.
 «Tom's Diner» — 2:09 (written 1981)
 «Luka» — 3:52 (written 1984)
 «Ironbound/Fancy Poultry» (Vega, Anton Sanko) — 6:19
 «In the Eye» (Vega, Marc Shulman) — 4:16
 «Night Vision» (Vega, Sanko) — 2:47
 «Solitude Standing» (Vega, Visceglia, Sanko, Shulman, Stephen Ferrera) — 4:49
 «Calypso» — 4:14 (written 1978)
 «Language» (Vega, Visceglia) — 3:57
 «Gypsy» — 4:04 (written 1978) Produced by Steve Addabbo, Lenny Kaye and Mitch Easter
 «Wooden Horse (Caspar Hauser’s Song)» (Vega, Visceglia, Sanko, Shulman, Ferrera) — 5:13 </small>
 «Tom’s Diner (Reprise)» — 2:40

Участники записи 
 Сюзанна Вега — вокал, акустическая гитара
 Майк Виссеглия — бас-гитара, синтезатор на 11 треке
 Антон Санко — синтезатор, гитара на 5 треке
 Марк Шульман — электрогитара
 Стивен Феррера — ударные, перкуссия

Дополнительный персонал 
 Johnny Gordon — соло-гитара на 2 треке
 Шон Колвин — бэк-вокал на 2 треке
 Sue Evans — перкуссия на 7, ударные на 9 треке
 Mitch Easter — ритм-гитара на 9 треке
 Steve Addabbo — гитара на 9 треке
 Frank Christian — электрогитара на 9 треке

Технический персонал 
 Steve Addabbo — продюсер, инженер по записи
 Lenny Kaye — продюсер
 Mitch Easter — продюсер на 9 треке
 Rod O’Brien — инженер по записи
 Shelly Yakus — звукоинженер

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации и продажи

!scope="row"|Worldwide (IFPI)
|
|5,000,000

Примечания 

Альбомы A&M Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы США
Альбомы Сюзанны Веги